Bis an die Grenze ist der Titel folgender Werke:

Roman
 Bis an die Grenze (Deledda), Roman von Grazia Deledda (1909)

Filme
 Bis an die Grenze (2009), deutscher Fernsehfilm von Marcus O. Rosenmüller
 Bis an die Grenze (2020), französischer Spielfilm von Anne Fontaine